Laurus heeft meerdere betekenissen:

Het plantengeslacht van de laurier, zie Laurus (genus)
Het voormalige Laurus NV, nu Jumbo Supermarkten